Лига Ирландии 1983/1984 годов () — 63-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Атлон Таун» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1983/1984
Ирландия
Ирландия
1983 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1984 году